Miguel Ángel López kan henvise til flere personer:

 Miguel Ángel López (fodboldspiller) (født 1942), argentinsk fodboldspiller og manager
 Miguel Ángel Sánchez López (født 1980), nicaraguansk fodboldspiller
 Miguel Ángel López (kapgænger) (født 1988), spansk kapgænger
 Miguel Ángel López Jaén (født 1982), spansk tennisspiller
 Miguel Ángel López Velasco (1956–2011), mexicansk journalist
 Miguel Ángel López-Cedrón (født 1978), spansk fodboldspiller
 Miguel Ángel López (cykelrytter) (født 1994), colombiansk cykelrytter
 Miguel Ángel López (volleyballspiller) (født 1997), cubansk volleyballspiller
 Rey Misterio, Sr. (Miguel Ángel López Díaz, født 1948), mexicansk professionel wrestler